Zumhasch ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Zumhasch, deutscher Politiker (LDPD)
 Ursula Zumhasch (* 1949), deutsche Politikerin und ehemalige Landtagsabgeordnete (SPD)